Иван Николаевич Свитайло (; род. 1985, Ялта, Украинская ССР) — греческий танцор, хореограф и актёр российского происхождения.

Биография 
Родился в 1985 году в Ялте, где и провел свои ранние годы. Его отец русского происхождения, а мать гречанка. В 1995 году в возрасте 10 лет поселился с матерью в Греции. В 15 лет начал танцевать, принимая участие в различных танцевальных коллективах, с которыми участвовал в различных спектаклях. После окончания школы начал заниматься танцами в Государственной школе оркестрового искусства, Высшей профессиональной школой танца имени Ники Контаксакис, балетом в Национальной опере, будучи стипендиатом Фонда Онассиса. В 2006 году начал работать в театре танцором.

В 2008 году поселился в США, где работал танцором и изучал актерское мастерство в Нью-Йоркской киноакадемии. Вернулся в Грецию в 2011 году, начав сотрудничество с режиссером Яннисом Каклеасом в театре. Стал широко известен в 2014 году благодаря своему появлению в музыкальном шоу знаменитостей Just the 2 Of Us на канале Mega. Там он соревновался вместе с Эленой Цагрину, дойдя до финальной четверки соревнований. В 2015 году он присоединился к ведущему актерскому составу второго цикла комедийного сериала Като Партали, сыграв Руссо Русунелло. В 2017 году был членом жюри танцевального шоу So You Think You Can Dance на ANT1. С марта 2019 года по июль 2020 года у него была одна из главных ролей в ежедневном сериале «Женщина без имени» на телеканале ANT1. Женат на актрисе Ставриане Гарнаву, от которой у него есть дочь Нефели.

Примечания 

Танцоры Греции